Als Totalvariation oder totale Variation bezeichnet man in der Mathematik
 Ein Maß, das einem signierten Maß zugeordnet wird und über die Hahn-Jordan-Zerlegung konstruiert wird, siehe Variation (Maßtheorie) 
 Eine Kennzahl eines signierten Maßes, die aus dem obigen Maß konstruiert wird und eine Norm für signierte Maße liefert, siehe Totalvariationsnorm.